Cleaver est un patronyme porté notamment par :

  (1989-1984), survivante anglaise du Titanic ;
 Billy Cleaver (1921-2003), joueur de rugby gallois ;
 Eldridge Cleaver (1935-1998), militant des droits civiques américain ;
 Emanuel Cleaver (1944-), pasteur méthodiste, militant des droits civiques et homme politique américain ;
  ;
 Kathleen Cleaver (1945-), militante du SNCC (Student Nonviolent Coordinating Committee) et activiste des Black Panthers américaine ;
  (?-1954), illustrateur britannique.